Beloussow (, ) oder Beloussowa ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Remowitsch Beloussow (* 1959), russischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 Boris Pawlowitsch Beloussow (1893–1970), russischer Chemiker
 Boris Nikolajewitsch Beloussow, sowjetischer Kosmonaut
 Darja Alexandrowna Beloussowa (* 1966), russische Schauspielerin
 Georgi Alexandrowitsch Beloussow (* 1990), russischer Eishockeyspieler
 Iwan Alexejewitsch Beloussow (1863–1930), russischer Schriftsteller
 Jaroslaw Gennadijewitsch Beloussow (* 1991), russischer Student

 Leonid Georgijewitsch Beloussow (1909–1998), sowjetischer Jagdflieger
 Ljudmila Jewgenjewna Beloussowa (1935–2017), sowjetische Eiskunstläuferin
 Matwei Walerjewitsch Beloussow (* 1976), russischer Eishockeyspieler
 Nikita Leonidowitsch Beloussow (* 2002), russischer Fußballspieler
 Valeriy Belousov (* 1970), russischer Zehnkämpfer
 Waleri Konstantinowitsch Beloussow (1948–2015), sowjetischer bzw. russischer Eishockeyspieler und -trainer

Siehe auch:

 Belousov Point (deutsch: Beloussow-Landspitze), eisbedecktes Kap an der Südspitze der Anderson-Halbinsel im Norden des Viktorialands